

Codici 
 qus – codice ISO 639-3 della lingua quichua di Santiago del Estero

Geografia 
 Qus – città del Governatorato di Qena (Egitto)